Wandertrieb steht für folgende deutschen Begriffe:

 Wandertrieb (Humanmedizin) – ein Begriff in der Humanmedizin im Zusammenhang mit Obdachlosigkeit
 Wandertrieb (Zoologie) – ein angeborener Drang bei Tieren, ihre Reviere zu bestimmten Zeiten zu verlassen